Corbella – cognome italiano
 Isola Corbella – isolotto roccioso nel mar Tirreno
 Chiara Corbella Petrillo – serva di Dio italiana
 Ferdinando Corbella – fumettista italiano
 Roberto Corbella – fumettista italiano